Kloppmann ist der Name von

 Jens Kloppmann (* 1969), deutscher Konzeptkünstler
 Otto Kloppmann (1902–1988), SS-Hauptscharführer und als Kriminalsekretär Leiter der Politischen Abteilung im KZ Majdanek und KZ Dachau

Siehe auch:
 Klopmann